– remake gry Mario Bros. z 1983 roku.

Rozgrywka 
Do gry wprowadzono: możliwość zmiany kierunku w powietrzu, niewystępujące wcześniej tryby gry, Intro oraz przerywniki, w tym jeden reklamujący wydaną w tamtym czasie Super Mario Bros. 3

Gry w uniwersum Mario
Gry wydane przez Nintendo
Gry wyprodukowane przez Nintendo
1988 w grach komputerowych